Zur See ist der Titel von:

 Zur See, Fernsehserie im Auftrag des Fernsehens der DDR von 1974 bis 1976
  Zur See (Roman), Roman von Dörte Hansen aus dem Jahr 2022